Ла-Шапе́ль-о-Лі () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Вандея. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 340 км на південний захід від Парижа, 95 км на південний схід від Нанта, 60 км на схід від Ла-Рош-сюр-Іона.

Історія 

1-1-2023 Ла-Шапель-о-Лі, Брей-Барре i Ла-Тардьєр було об'єднано в новий муніципалітет Терваль.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 112 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 255,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Посилання 

 Ла-Шапель-о-Лі на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ла-Шапель-о-Лі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вандея

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Вандея